Змагання з плавання на дистанції 50 метрів на спині серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 26 і 27 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 26 липня о 09:30.

Півфінали
Півфінали розпочались 26 липня о 17:51.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 27 липня о 18:06.

Примітки 

50 метрів на спині (жінки)